Это — список 28 индейских резерваций американского штата Вашингтон. Племя самиш добилось официального признания, но не имеет собственной резервации, большинство проживают в резервациях Ламми, Тулейлип и Суиномиш.

Резервации

См. также 
 Список индейских резерваций в США

Примечания 

Индейские резервации